Voltio puede referirse a:

 El voltio, la unidad del Sistema Internacional para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica.
 Julio Voltio, un cantante puertorriqueño.
 Voltio (álbum), el segundo álbum de estudio del cantante puertorriqueño Julio Voltio.

Enlaces externos